Ка́ра Джо́селин Делеви́нь ( ; род. 12 августа 1992, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — британская супермодель и актриса. Одна из «стильных людей фешн-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue. В рейтинге «50 супермоделей мира» профессионального портала Models.com  занимает 5 место, а в рейтинге британской Evening Standard «1000 самых влиятельных лиц 2011 года» находится в категории «самых приглашаемых». Также Кара написала свою первую книгу «Зеркало, Зеркало», которая вышла в свет 5 октября 2017 года.

Юность 
Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Хаммерсмите, Лондон в семье Пандоры Энн Делевинь (урожд. Стивенс) — персонального шоппера британской сети магазинов Selfridges и Чарльза Хамара Делевинь — проектировщика жилья. Она является внучкой бывшего главы государственной комиссии «Английское наследие» сэра Джослина Стивенса. Выросла в особняке в престижном лондонском районе Белгравия. У нее есть две сестры, старшая — Хлоя Джейн, средняя — модель и актриса Поппи Делевинь, а также единокровный брат Алекс Джефф. Делевинь училась в школе Фрэнсиса Холланда для девочек в центре Лондона до 16 лет, а затем переехала в школу Бедалеса в Стип, штат Гэмпшир, чтобы сосредоточиться на драме и музыке. Вследствие диспраксии ей было трудно учиться в школе. Через год она бросила учебу и последовала за своей сестрой Поппи в модельный бизнес.

Карьера

Модель 
В 2012 году Делевинь, наряду с моделями Иди Кэмпбелл и Джордан Данн, стала лицом косметического бренда Burberry Beauty. Вместе с актёром Эдди Редмэйном была лицом рекламной кампании «весна/лето 2012» Burberry (фотограф Марио Тестино). Участвовала в рекламных кампаниях H&M Authentic Collection (2011), Dominic Jones Jewellery (2012), Blumarine и Zara. Британская версия журнала Vogue назвала Делевинь «звёздным лицом» сезона «осень/зима 2012—2013» за участие в показах Shiatzy Chen, Jason Wu, Oscar de la Renta, Burberry, Victoria's Secret, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney и Chanel.

В ноябре 2012 года Делевинь получила звание «Модель года» от British Fashion Awards. В декабре 2012 года Делевинь подписала контракт с DKNY и стала официальным лицом марки на сезон «весна/лето 2013». Одна из моделей, долгое время участвовавшая в съёмках коллекций для интернет-магазина ASOS. В 2014 году Кара Делевинь стала лицом Topshop в рекламной кампании осень/зима 2014 года.

Актриса 
Начиная с 2012 года Делевинь играла эпизодические роли. В 2013 году Делевинь снялась в короткометражном фильме The Return и озвучила диджея на станции Non Stop Pop в видеоигре Grand Theft Auto V.

2 декабря 2014 года девушка прошла кастинг для фильма «Отряд самоубийц» на роль главной антагонистки — Чародейки. Снялась в клипе Die Antwoord — Ugly Boy

В 2015 году Делевинь сыграла одну из главных ролей в экранизации романа Джона Грина «Бумажные города» как Марго Рот Шпигельман.Также в этом году 12 мая Люк Бессон на своей страничке в Facebook написал, что пригласил Кару Делевинь на главную роль в фильме «Валериан и город тысячи планет», премьера которого состоялась 21 июля 2017 года, в России — 10 августа 2017 года.

Личная жизнь

Отношения 
Кара Делевинь — открытая бисексуалка и пансексуалка. В мае 2018 года Делевинь рассказала, что она гендерфлюид. Ранее она встречалась с актрисой Мишель Родригес. С 2014 по 2016 год встречалась с певицей Энни Кларк, известной как St. Vincent. Весной 2018 года состояла в непродолжительных отношениях с дочерью знаменитого исполнителя Майкла Джексона — актрисой, моделью Пэрис Джексон. В июне 2019 года Делевинь объявила, что уже более года состоит в отношениях с американской актрисой Эшли Бенсон. В мае 2020 года пара рассталась.

Скандалы 
В начале мая 2013 года ряд известных британских изданий активно обсуждали случай, когда фотокамеры застали Делевинь с выпавшим из её сумочки пакетиком с белым порошком. На фотографиях также было видно, как модель пытается быстро его спрятать. Бренд H&M, который в 2005 году прекратил сотрудничество с Кейт Мосс из-за инцидента с наркотиками, сделал официальное заявление для Daily Mail, в котором заявил, что проводит разбирательство. В августе того же года H&M отказался продолжать сотрудничество с Карой Делевинь. Пресс-секретарь компании объяснил это тем, что они не видят необходимости в работе с ней в обозримом будущем, «она не наша модель… мы просто воспользовались её услугами для данного показа», а то, что она воспринималась как лицо бренда H&M, было «недопониманием».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Кара Делевинь на сайте Fashion Model Directory
 Кара Делевинь на сайте Models.com

Люди с небинарными гендерными идентичностями